Чжань Хаоцін і Чжань Юнжань були чинними чемпіонками, але цього разу Чжань вирішила не брати участі. Чжань грала в парі з жанеттою Гусаровою, але не змогла захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі їх перемогли Джоанна Конта і Патріція Майр-Ахлайтнер.
Моніка Нікулеску і Клара Закопалова виграли титул, у фіналі перемігши сестер Людмила і Надія Кіченок з рахунком 6-3, 6-4.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Main Draw 

WTA Shenzhen Open, парний розряд
2014, парний розряд